Andrzej Samulowski (1840 - 1928), poeta ludowy, działacz oświatowy i społeczny, nauczyciel  Warmiak
 Andrzej Samulowski (1924 - 2002) malarz, wnuk Andrzeja Samulowskiego - poety ludowego